Zefiro Express är en motorvagnstyp som tillverkas av Alstom, tidigare Bombardier Transportation. Den har bland annat beställts av Västtrafik. De beställde initialt 40 st tågsätt med en option på ytterligare 60 st till, i november 2018 meddelade man att man beställt ytterligare 5 tåg. Tågen är planerade att tas i trafik under 2024.

Zefiro Express för Västtrafik har fått officiell typbeteckning X80 av Transportstyrelsen.  

Tågtypen kallades ursprungligen för EMU200, men i november 2018 presenterade Bombardier namnet Zefiro Express som officiellt produktnamn på tågsättet.

I april 2022 beställde SJ 25 Zefiro Express, med planerad driftsättning under 2026.

Referenser 

Svenska motorvagnar
Snabbtåg